Игнашево — название населённых пунктов в России:

 Игнашево — деревня в Успенской волости Великолукского района Псковской области.
 Игнашево — деревня в Шелковской волости Великолукского района Псковской области.
 Игнашево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Игнашево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Игнашево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Игнашево — деревня в Уржумском районе Кировской области, ныне не существует.